Yago, pasión morena é uma telenovela argentina produzida e exibida pela Telefe entre 21 de maio de 2001 e 4 de janeiro de 2002.

Protagonizada por Facundo Arana e Gianella Neyra e antagonizada por Romina Gaetani e Norberto Díaz.

Sinopse
Yago é um homem solitário, que vive na  Selva Misionera. Depois de um acidente de avião conhece a Morena Gallardo, uma mulher na cidade grande. Assim começa uma história de amor apaixonado, cheio de confusões e mal-entendidos, ligando as histórias desses personagens para sempre.

Elenco 
 Facundo Arana:............Yago Valdez - Fabio Sirenio
 Gianella Neyra:............ Morena Gallardo
 Romina Gaetani............ Cassandra - Melina
 Norberto Díaz.................. Aldo Sirenio 
 Daniel Kuzniecka............Tomás Salaberry
 Juan Carlos Dual............. Llamita - Franco Sirenio
 Cecilia Maresca.............. Mercedes Gallardo 
 Lita Soriano.................... Josefina
 Mario Alarcón................. Roberto Cárdenas
 Daniel Miglioranza........... Lucio Sirenio
 Raúl Lavié....................... Gardel
 Luis Luque...................... Ramón
 Ximena Fassi.................. Laura 
 Marcelo Cosentino.......... Celso
 Carlos Nieto ................... El Sordo
 Oscar Alegre................. Rufino
 Anita Martínez................ Luisa
 Mónica Gazpio............... Elena Sirenio
 Gastón Soffritti............... Mateo Sirenio
 José Palomino............... Adolfo Trueba
 Liliana Ortega................ Jazmin
 Edgardo Moreira............ Reynoso
 César Bernal................. Aníbal
 Roberto Cattarineu........ Comisario Fraga
 Fernando Caride.............Sarlinga
 Tony Vilas..................... Caburé
 Melina González............ Rosalía
 Héctor F.Rubio............... Padre Atlio
 Roberta Casal................ Griselda
 Liliana Simoni................. Alejandra
 Hugo Cosiansi............... Dr. Vega
 Ana María Cores........... Cecilia
 Betty Villar....................  Fiscal
 Carlos Bermejo.............. Comisario Roca
 Patricia Castell............... Jacinta Rivero

Ligações externas 

Telenovelas da Telefe
Telenovelas da Argentina
Programas de televisão da Argentina que estrearam em 2001
Programas de televisão da Argentina encerrados em 2002
Telenovelas da década de 2000
Telenovelas em espanhol